Abri steht für:
 Abri, Felsüberhang
 Abri (Sudan), Stadt im Sudan

Abri ist der Name von:
 Husain Suhail Humaid Abdulla Al-Abri (* 1978), Fußballspieler der Vereinigten Arabischen Emirate

ABRI ist die Abkürzung für:
 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, die alte Bezeichnung für die Streitkräfte Indonesiens

Abkürzung